Рьянкур-ле-Бапом () — коммуна во Франции, входит в регион О-де-Франс, департамент Па-де-Кале, округ Аррас, кантон Бапом. 
Одна из самых малонаселённых коммун департамента Па-де-Кале.

География 
Расположена в 3 км по автодорогам к юго-западу от Бапома и в 25 км по автодорогам к югу от Арраса.
Граничит с городом Бапом и коммунами Банкур, Виллер-о-Фло и Боланкур.

История 
Упоминается в справочнике 1770 года как церковный приход в области Артуа, относящийся к диоцезу Аррас, с 19 домами и 93 жителями.
В 1793 году село входило в состав кантона Рокиньи района Бапом департамента Па-де-Кале.
С 1801 года входит в состав кантона Бапом округа Аррас.

Достопримечательности 
 Церковь Богоматери, восстановленная после Первой мировой войны вместе со всем селом.
 Кладбище воинов стран Содружества.

Экономика 
Уровень безработицы в 2015 году — 5,9 % (в 2010 году — 12,5 %). Из 23 жителей в возрасте от 15 до 64 лет — 16 работающих, 1 безработный, 3 учащихся и 3 других экономически неактивных.
Из 16 работающих 7 работали в своей коммуне, 9 — в другой.

Структура рабочих мест в коммуне (всего 82):

 сельское хозяйство — 56,1 %
 промышленность — 0,0 %
 строительство — 0,0 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 3,7 %
 в том числе торговля и ремонт автомобилей — 2,4 %
 государственные и муниципальные службы — 40,2 %

Политика 
Пост мэра с 2020 года занимает Жан-Люк Декамп (Jean Descamps).

Демография 

В 2015 году в коммуне проживало 39 человек (21 мужчина и 18 женщин), 62,1 % из 29 человек в возрасте от 15 лет состояли в браке.

В коммуне 15 частных домов, из них 1 пустует, 10 находится в собственности, 3 арендуются и 1 находится в свободном пользовании.

Из 14 домохозяйств доля имеющих 1 автомобиль составила 64,3 %, 2 и более автомобиля — 21,4 %.

Из 26 закончивших обучение 50,0 % окончили коллеж или менее, 26,9 % имели среднее профессиональное образование, 7,7 % окончили лицей и 15,4 % имели высшее образование.

См. также 
 Коммуны департамента Па-де-Кале

Примечания

Ссылки 
 
 

Коммуны департамента Па-де-Кале